3-й батальóн — название воинских формирований в различных государствах мира:
 3-й батальон территориальной обороны Львовской области (Украина)
 3-й гвардейский отдельный мото-штурмовой инженерно-сапёрный орденов Александра Невского и Красной Звезды Симферопольский батальон
 3-й парашютный батальон (Великобритания)
 3-й отдельный моторизованный инженерный батальон

Инженерно-сапёрные воинские части с тем же номером 
  3-й отдельный сапёрный батальон 72-й горнострелковой дивизии 
  3-й отдельный сапёрный батальон 72-й стрелковой дивизии 
  3-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
  3-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 9-й гвардейской стрелковой дивизии 
  3-й гвардейский отдельный моторизованный инженерный батальон 
  3-й гвардейский отдельный моторизованный инженерный батальон 1-й гвардейской моторизованной инженерной бригады 
  3-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 
  3-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон 
  3-й гвардейский отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон 
  3-й гвардейский отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон 
  3-й отдельный инженерно-строительный батальон 
  3-й гвардейский отдельный батальон минёров